Le terme de crise migratoire peut faire référence à :

 la crise migratoire en Europe, de la décennie 2010, 
 la crise migratoire en Asie du Sud-Est de 2015.